Дре́йманис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Дрейманис, Владимир — офицер латвийской армии, преподаватель.
 Дрейманис, Янис (род. 1949) — советский футболист, тренер.